Золотий м'яч 2021 — 65-та щорічна церемонія вручення премії найкращому футболісту у світі 2021 року. Оголошення переможців та церемонія нагородження відбулось 29 листопада 2021 року в Парижі. Окрім головної нагороди «Золотий м'яч», також вручені нагороди «Золотий м'яч для жінок», «Трофей Копа» (найкращий молодий футболіст до 21 року), «Трофей Яшина» для найкращого голкіпера року у світі, а також дві нові нагороди «Найкращий клуб» та «Найкращий нападник року».

Золотий м'яч 

Номінанти на нагороду були оголошені 8 жовтня 2021. Нагороду найкращому футболісту року у світі всьоме отримав Ліонель Мессі.

Золотий м'яч серед жінок

Трофей Копа 

Номінанти на нагороду були оголошені 8 жовтня 2021 року. 
Володарем нагороди став півзахисник іспанської «Барселони» Педрі.

Трофей Яшина 

Номінанти на нагороду були оголошені 8 жовтня 2021 року. Найкращим голкіпером року став італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма.

Найкращий нападник року

Найкращий клуб року

Див. також 
 Золотий м'яч
 Золотий м'яч (жінки)

Посилання

Примітки 

Золотий м'яч
Листопад 2021
2021 у футболі